Педесет седмо фудбалско првенство у Мађарској је одиграно у сезони 1959/60. године.

Преглед 
Играло је укупно четрнаест тимова. ФК Ујпешт Дожа је освојио првенство, што му је била девета титула, испред ФК Ференцвароша и ФК Вашаша.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извори

Спољашње везе 
 IFFHS link
 http://www.nemzetisport.hu

1959/60.
Фудбал у 1959.
Фудбал у 1960.